Municipio de Winslow puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Winslow (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Winslow (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de Winslow (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Winslow (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.